Příjmení Myška, přechýleně Myšková,  nese více různých osobností:

 Alexandra Myšková (* 1922) – česká herečka, režisérka a divadelní pedagožka
 Ivana Myšková (* 1981) – česká spisovatelka a novinářka
 Jaroslav Myška – český žokej
 Milan Myška (1933–2016) – český historik
 Miroslav Myška (* 1946) – český fotograf
 Václav Myška (1903–1997) – český a československý politik

Česká příjmení